Bhasera ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Dixon Bhasera (* 1949), simbabwischer Bischof
 Onismor Bhasera (* 1986), simbabwischer Fußballspieler